Padurenan (Mustikajaya), een plaats in Indonesië
Padurenan (Gunung Sindur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing